Figurant ist allgemein eine Bezeichnung für jemanden, der vorgibt, etwas zu sein, was er nicht ist. Insbesondere bezeichnet man als Figuranten 

 einen Teilnehmer bei einem Erste-Hilfe-Kurs, der einen Kranken oder Verunfallten spielt
 die Hilfsperson eines Hundetrainers, die beispielsweise einen zu fassenden Verbrecher darstellt.
 einen Statisten beim Film oder Theater.
 Nicht-tanzende Statisten bei Ballettaufführungen

Im Vermessungswesen ist hingegen "Figurant" eine regionale Bezeichnung für einen jungen Messgehilfen. Sie spielt auf den oft rasch nötigen Ortswechsel beim Aufstellen der Messlatte über den aufzunehmenden Punkten an.

Weblinks 

Rollentyp